Borsuk peut désigner :

Patronyme
 Karol Borsuk, un mathématicien polonais

Toponymie
en Pologne
dans la voïvodie de Lublin
 Borsuk, un village dans le powiat de Hrubieszów
 Borsuk, un village dans le powiat de Krasnystaw

Homonymie de toponyme